Maple Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maple Township (Ida County, Iowa)
 Maple Township (Monona County, Iowa)
 Maple Township (Kansas)
 Maple Township (Minnesota)
 Maple Township (Nebraska)
 Maple Township (North Dakota)
 Maple Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Maple Grove Township
 Maple Ridge Township
 Maple River Township
 Maple Valley Township